Disco Volante (ital. für „Fliegende Untertasse“) steht für:

 das Album Disco Volante der Jazzcoreband Mr. Bungle 
 das Motorrad MV Agusta 175 CSS
 den Rennsportwagen Alfa Romeo Disco Volante
 eine Jacht aus dem Film James Bond 007 – Feuerball

Begriffsklärung
Italienische Phrase